Шахбулатов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шахбулатов, Аднан Маккаевич (1937—1992) — советский композитор, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Шахбулатов, Шамиль — российский боец смешанных единоборств.